Ingelstads församling kan syfta på:

 Ingelstads församling, nutida församling i Växjö stift
 Västra Ingelstads församling, tidigare församling i Lunds stift
 Östra Ingelstads församling, tidigare församling i Lunds stift